José Gálvez Barrenechea (* Tarma, 7 de agosto de 1885 - † Lima, 8 de febrero de 1957), fue un poeta, escritor, periodista, catedrático universitario y político peruano. Fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción (1931); Ministro de Relaciones Exteriores (1931);  primer vicepresidente de la República (1945-1948); Presidente del Senado (1956-1957), y, además, gran maestre de la Gran Logia Masónica del Perú (1955-1956), entre otros cargos académicos y políticos, que desempeñó con notable acierto. Como literato, destacó por sus crónicas amenas e informadas sobre paisajes y costumbres de la capital peruana, que le valieron ser llamado el «Cronista de Lima»; y por su poesía elegante, depurada y armoniosa, circunscrita en el modernismo, siendo proclamado como el «Poeta de la Juventud» en 1908. Por su obra literaria se hizo merecedor de muchos premios.

Biografía 

José Gálvez Barrenechea nació en Tarma, ciudad de la sierra del centro del Perú. Fue hijo del ingeniero Justiniano A. Gálvez Moreno y Amalia Barrenechea y Gutiérrez de la Fuente. Del lado paterno, era nieto de José Gálvez Egúsquiza, héroe del Combate del 2 de mayo de 1866, y sobrino de José Gálvez Moreno, héroe de la Guerra del Pacífico de 1879-1883. Del lado materno, era nieto del jurista y diplomático José Antonio Barrenechea y Morales y bisnieto del mariscal Antonio Gutiérrez de la Fuente, jefe supremo de la República en 1829.

Luego de fallecer su padre en 1894, su familia se trasladó a Lima. Estudió la primaria en el colegio La Inmaculada y la secundaria en el Nuestra Señora de Guadalupe. En este último plantel cursó el 5° año en 1901, desempeñando el cargo de redactor de La voz guadalupana al lado de otros distinguidos compañeros como Constantino Carvallo, Baltasar Caravedo, Hermilio Valdizán y Pedro Yrigoyen Diez Canseco.

Concluida su secundaria en 1901, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí trabó amistad con José de la Riva Agüero y Osma, Víctor Andrés Belaúnde, Ventura García Calderón, y otros, con quienes integró la llamada Generación del 900 o arielista. Simultáneamente, trabajó en la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, y luego como periodista en Ilustración Peruana, Variedades, La Crónica y El Comercio. 

Proclamado por el alumnado de San Marcos como el «Poeta de la Juventud» (1908), fue galardonado doblemente en los primeros Juegos Florales Universitarios promovidos por la Municipalidad de Lima y realizados en 1909, por sus poemarios «Canto a España» y «Reino interior». En 1910 presidió la delegación peruana que asistió al Segundo Congreso de Estudiantes Americanos en Buenos Aires. En 1911 ganó un concurso internacional para seleccionar la letra del "Himno a los Estudiantes Americanos", cuya música pertenece al compositor chileno Enrique Soro (1912). 

En 1913, se casó con Amparo Ayarza Noriega, con quien tuvo tres hijos, uno de ellos muerto prematuramente. 

Se graduó de bachiller en Letras y en Jurisprudencia, de doctor en Filosofía y Letras en 1915 (con su tesis sobre la «Posibilidad de una genuina literatura nacional», que según la opinión de los críticos, era una especie de réplica al Carácter de la literatura del Perú independiente de Riva Agüero), y de doctor en Derecho, en 1922.

En 1915 se inició en la docencia universitaria en San Marcos, llegando a ser catedrático de Literatura Castellana (1920), Literatura Americana y del Perú (1922-1924) y Literatura Antigua (1925-1932), así como decano de la Facultad de Letras (1928-1932). Entre 1918 y 1920 ejerció como cónsul peruano en Barcelona, España, cargo que renunció por discrepancias con el presidente Augusto B. Leguía.

Activo participante de la política peruana, como militante del Partido Nacionalista Democrático (derivado del antiguo Partido Demócrata o pierolista), fue alcalde de Tarma (1921)donde hizo muchas obras y fue destacado cultivador de "La Muliza" organizando un fastuoso carnaval con los hermanos Oscar, Carlos y Néstor Arrieta y Barinaga, terratenientes y amigos de los Gálvez desde una centuria atrás; fue después asesor jurídico de la delegación enviada ante la comisión plebiscitaria de Tacna y Arica (1926).

Después de la primera presidencia del comandante Luis Sánchez Cerro, formó parte de la Junta de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo. Entre el 11 de marzo y el 23 julio de 1931 fue Ministro de Justicia e Instrucción. A partir del 25 de julio asumió como Ministro de Relaciones Exteriores, hasta el 8 de diciembre.

Al asumir el comandante Luis Sánchez Cerro su segunda presidencia del Perú, se apartó de la política y volvió al periodismo. Tras el asesinato de Sánchez Cerro y la ascensión al poder del general Óscar R. Benavides, pasó a ser ministro plenipotenciario en Colombia en 1935. A raíz de la anulación del triunfo electoral de Luis Antonio Eguiguren en 1936, renunció a su cargo diplomático y regresó al Perú, apartándose otra vez de la política. La Universidad de San Marcos le encomendó el estudio de la literatura popular, preocupándose sobre todo de las letras de marineras. En 1938 contribuyó a la fundación de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA), de la que fue su primer presidente.

Retornó a la política como uno de los promotores del Frente Democrático Nacional, que lanzó la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero con miras a las elecciones generales de 1945, resultando triunfante. Fue elegido Primer Vicepresidente y Senador de la República por Lima, y llegó a ejercer la presidencia de su cámara (1945-1948). Tras el golpe de Estado del general Manuel A. Odría, se retiró una vez más de la política.

En 1956, retornando el Perú al cauce democrático, encabezó la lista al Congreso por el Frente Democrático Independiente, siendo elegido Senador de la República por Lima, con amplia votación. Por segunda vez asumió la presidencia de su Cámara (y por ende, del Congreso en general). Ejerciendo esta alta función, falleció en Lima el 8 de febrero de 1957, a los 71 años de edad cumplidos. Fue sepultado con honores de Presidente de la República en un entierro multitudinario.

Fue, además, presidente del Club José Gálvez (honorario), miembro del Colegio de Abogados, de la Sociedad Geográfica, del Club Nacional, del Club de la Unión, del Instituto Histórico del Perú, de la Academia Peruana de la Lengua, de la Academia de Artes y Letras de La Habana, de la Real Academia Española y de la Academia de la Historia de Madrid.

Entre su proficua producción literaria, que comprendió prosa y poesía, destaca Nuestra pequeña historia, Estampas limeñas, Jardín cerrado, Oda pindárica a Grau y Canto Jubilar a Lima.

Obras literarias

Poesía
 Bajo la luna (París, 1909)
 Jardín cerrado (París, 1912)
 Canto a España (1924), poema épico y bello. Primer premio en los Juegos Florales Universitarios de 1909.
 A Lima. Canto jubilar (1935), en homenaje al 400 aniversario de la fundación española de Lima.

Prosa
 Una Lima que se va (1921 y 1947), crónicas evocativas de la Lima de tiempos pasados.
 La boda (1923), novela breve.
 Chismografía nacional (1928)
 Nuestra pequeña historia (tres series, 1929-1931, reunidas en 1966 en un solo volumen con el título de Estampas limeñas).
 Calles de Lima y meses del año (1943).
 Cuento de antaño (1955)
 ODA PINDÁRICA A GRAU
En conmemoración del centenario del nacimiento del poeta (1985), se publicaron sus obras completas (Okura Editores, S.A.).

Ancestros

Véase también 
 Literatura peruana del siglo XX
 Congreso de la República del Perú
 Gobierno del Perú

Referencias

Bibliografía
 Samaniego, Antenor: Literatura. Texto y antología. Manual escolar para el 5º de instrucción secundaria. Séptima edición. Librería Arica S.A., Lima, 1964.
Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 7. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-156-1
 Varios autores: Grandes Forjadores del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. ISBN 9972-625-50-8 
 "Homenaje Póstumo al expresidente del Senado don José Gálvez Barrenechea". Editado por el Senado de la República, Industrial Gráfica S.A., Lima, 1967
 "José Gálvez y la Legalidad Republicana" por Carlos Enrique Ferreyros Urmeneta. Editado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Editorial Nueva Educación, 1973.

Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Diplomáticos de Perú
Escritores de Perú
Periodistas de Perú
Familia Gálvez
Sepultados en el Cementerio Presbítero Maestro
Guadalupanos (siglo XX)
Tarmeños
Sanmarquinos (siglo XX)
Abogados de Perú
Políticos de Perú
Senadores de Perú 1945-1948
Senadores de Perú 1956-1962
Senadores por Lima
Presidentes del Senado de Perú
Poetas de Perú
Masones de Perú
Ministros de Justicia de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú